Crystal Ball (band); een Zwitserse rockband
Crystal Ball (Keane); een lied en single van Keane uit 2006
Crystal Ball (onuitgebracht album); een onuitgebracht project van Prince uit 1986 dat uiteindelijk evolueerde in Sign o' the Times
Crystal Ball (Prince); een driedubbelalbum van Prince (toen bekend als O(+>) uit 1998
Crystal Ball (Styx); een muziekalbum van Styx uit 1976